Венинг-Мейнес:

 Венинг-Мейнес, Феликс Андрис — нидерландский геофизик и геодезист.
 Венинг-Мейнес — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Венинг